Юнан — 20-километровый ударный кратер на поверхности луны Сатурна — Энцелада.
 Юнан, Муниб — лютеранский епископ с 1998 года, и бывший президент Всемирной лютеранской федерации.

См. также 
 Юньган